Plaats in Indonesië
 Kedungwinong (Nguter), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Kedungwinong (Sukolilo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java